Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2021 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im Jahr 2019 seinen Titel verteidigen konnte. Auch in diesem Jahr siegte Đoković, womit er mit seinem 20. Grand-Slam-Titel mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichzog.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr abgesagt.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Herren fand vom 22. bis 24. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Herreneinzel
2021